Мезото́рий (MsTh) — историческое (редко используемое в настоящее время) название двух нуклидов с массовым числом 228 (а именно, радия-228 и актиния-228), образующихся в природе в результате распада тория-232. Мезоторий открыт в 1906 году Отто Ганом как один изотоп, но в 1908 году он выяснил, что это два β-радиоактивных изотопа, очень близких по массе.

Название мезоторий (то есть средний торий) было предложено Ганом и объясняется тем, что эти изотопы промежуточные между торием-232 и торием-228 (радиоторий):

232Th → 228Ra (MsTh1) + 4He (α) → 228Ac (MsTh2) + e− → 228Th (RdTh) + e−

Мезоторий 1 

Мезоторий 1 (MsTh I или MsTh1) — это изотоп радия с массовым числом 228; в современных обозначениях — 228Ra.
 период полураспада — 5,75(3) лет;
 атомная масса — 228,0310703(26) а. е. м.;
 спин и чётность ядра — 0+;
 тип распада — бета-минус-распад с энергией 45,8(7) кэВ;
 дочернее ядро — 228Ac (мезоторий 2).

Мезоторий 2 

Мезоторий 2 (MsTh II или MsTh2) — это изотоп актиния с массовым числом 228; в современных обозначениях — 228Ac.
 период полураспада — 6,15(2) часа;
 атомная масса — 228,0310211(27) а. е. м.;
 спин и чётность ядра — 3+;
 тип распада — бета-минус-распад с энергией 2123,8(27) кэВ; 
 дочернее ядро — 228Th (радиоторий).

См. также 
 Список изотопов с собственными названиями

Примечания 

Изотопы
Радий
Актиний